Schlomm ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Schlomm (* 1981), deutscher American-Football-Spieler
 Philip Schlomm, deutscher Schauspieler